Die karpato-russinischsprachige Wikipedia (karpato-russinisch ) ist die karpato-russinische Version der Wikipedia. Sie wurde am 23. Januar 2011 gegründet. Innerhalb der slawischen Sprachenfamilie gehört die karpato-russinischsprachige Wikipedia mit etwas mehr als 6.000 Artikeln zu den kleineren Wikipedia-Ausgaben.

Geschichte 

Eine Testversion wurde bereits 2007 gestartet, doch die Aktivität der Benutzer stieg erst 2010 soweit an, dass viele Artikel geschrieben wurden. Am 23. Januar 2011 wurde die karpato-russinischsprachige Wikipedia dann schließlich aus der Testphase entlassen.

Die karpato-russinischsprachige Wikipedia hat nur wenige aktive Benutzer (Stand Februar 2015: 21 Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage). Dennoch gab es am 23. Januar 2013 bereits 5.000 Artikel und am 13. Mai 2014 wurde der 6.000. Artikel angelegt.

Verbreitung

Weblinks 

 Rusyn Wikipedia at a glance, stats.wikimedia.org

Einzelnachweise 

Wikipedia-Sprachversion
Gegründet 2011
Slawische Sprachen